Alfonso Litta (1608 - 1679), cardinal italien.
 Lorenzo Litta (1756 - 1820), cardinal italien.
 Marie Litta (1856-1883), chanteuse d'opéra soprano américaine.

Peinture 
 Madone Litta, tableau attribué à Giovanni Antonio Boltraffio.

Édifice 
 Le palais Litta, édifice de style baroque milanais situé à Milan (Italie).